

Patronyme 

 Bienheureux Lecesne (1771-1827), ingénieur géographe français ;
 Jules Lecesne ou Le Cesne (1818-1878), négociant et homme politique français.

Voir aussi 
 Michel-Charles Le Cène (v. 1684-1743), imprimeur et éditeur hollandais ;
 Paul Le Cesne (), dirigeant sportif.